Ferrari F2003-GA — автомобиль гоночной команды Scuderia Ferrari, построенный для участия в сезоне 2003 года и разработанный Рори Бирном и Россом Брауном. Болид дебютировал на пятом этапе сезона 2003 года, сменив предыдущую машину Ferrari F2002. Первоначально машина должна была получить название F2003, по аналогии с предыдущими шасси, но в январе 2003 года скончался глава FIAT Джанни Аньелли, чьи инициалы и были добавлены к названию болида. Используя этот автомобиль, Михаэль Шумахер в шестой раз стал чемпионом мира, а команда выиграла Кубок конструкторов.

Изменения в регламенте 
Начиная с сезона 2000 года Михаэль Шумахер практически не оставлял шансов на чемпионство другим гонщикам, настолько сильно он отрывался от остальных в личном зачёте по очкам. Благодаря этому, ещё за несколько этапов до завершения сезонов было ясно, что очередное чемпионство достанется немцу из Ferrari. Готовясь к сезону 2003 года, FIA предприняла попытку уравнять шансы гонщиков и изменила регламент. Изменения коснулись очков, получаемых пилотами по итогам гран-при, теперь восемь гонщиков получали очки за финиш вместо шести в прошлом сезоне. Победитель, как и ранее, зарабатывал 10 очков, а второй уже 8, а не 6, за третье место давали 6 очков вместо 4. Всё это должно было помешать лидеру сделать большой отрыв в первой половине сезона и сохранить интригу.

Изменения возымели силу. Благодаря новой системе начисления очков, интрига сохранялась вплоть до последней гонки сезона в Нагое. Молодой Кими Райкконен, выступающий за McLaren, чуть было не лишил чемпионского титула Шумахера, выигравшего 6 гонок в сезоне. Райкконен выиграл всего одну гонку, но регулярно финишировал на подиуме, что позволило ему набрать достаточно очков. В итоге Шумахер набрал 93 очка, а Райкконен 91.

Конструкция 
Основная концепция дизайна болида не изменилась по сравнению с F2002, однако изменения всё же были. Колёсная база увеличилась на 5 сантиметров, а кабина переместилась на несколько сантиметров дальше от передних колёс. Из-за характерной формы воздухозаборника в форме «плавника», новую машину Ferrari прозвали «Красной акулой».

Новое шасси стало намного современнее прошлогоднего F2002 из-за использования некоторых инноваций. В частности, боковые понтоны новой машины стали компактнее, более выпуклые спереди и сужающиеся к задней части болида. Изящные понтоны скрывали новые радиаторы, которые стали меньше в сравнении с F2002, но были расположены под углом и установлены веером, что уменьшило лобовое сопротивление и позволило развивать бо́льшую скорость на прямых. Вместе с этим была изменена задняя подвеска: пружины были заменены торсионами. Также машина получила новые поворачивающиеся амортизаторы.

Передние и задние элементы подвески были пересмотрены, чтобы максимально увеличить производительность шин Bridgestone и повысить аэродинамические свойства болида. Новый двигатель Ferrari 052, как и его предшественник, был установлен продольно. Как обычно, Shell внесли свой вклад в совершенствование мотора, улучшив горюче-смазочные материалы для максимальной производительности и надёжности двигателя. Имея такое же продольное крепление, коробка передач получила новую конструкцию, что уменьшило её размер и вес. отливаемая из титана коробка передач имела семь передач (не считая задней) и электро-гидравлический привод с последовательным переключением.

В соответствии с тенденцией, инициированной Ferrari и теперь почти повсеместно принятой в Формуле-1, автомобиль был оснащен усовершенствованными трубами верхнего выхлопа, похожими на выхлопные трубы F2002.

Выступления в сезоне 2003 
Итальянская команда начала свой 54-й сезон в Формуле-1 с машиной Ferrari F2002, слегка модернизировав её. В начале сезона 2003 года считалось, что F2002 настолько хороша, что сможет конкурировать с новыми шасси других команд в первой части чемпионата. F2003-GA уже была построена, но проходила испытания. Хотя F2002 и была достаточно мощна для 2003 года, старт сезона у Scuderia Ferrari не задался. Из-за сходов и ошибок на пит-стопах пилоты Ferrari к пятому этапу уступали Кими Райкконену, выступавшему за McLaren. Единственная победа на F2002 в сезоне 2003 года досталась Шумахеру в Сан-Марино.

Ferrari F2003-GA дебютировала на пятом этапе в Испании, где Шумахер одержал на ней победу. Следующий гран-при был снова за Красным Бароном, несмотря на возгорание болида во время пит-стопа. Баррикелло в этих двух гонках финишировал третьим. В Монако немец был третьим, а бразилец только восьмым, однако уже через две недели в Канаде Шумахер выиграл гонку и стал лидером чемпионата, обогнав Райкконена.

Следующие пять этапов складывались для гонщиков Феррари не лучшим образом. Шумахер не выигрывал, и лишь однажды приехал в тройке, а Баррикелло после победы во Франции два раза подряд не доезжал до финиша. Удержаться на вершине чемпионата Шумахеру помогло отсутствие другого сильного лидера: многие гонщики набирали очки, на гран-при Венгрии первую в своей карьере победу на Renault R23 завоевал молодой Фернандо Алонсо, Шумахер был лишь восьмым.

Построенная Эдрианом Ньюи McLaren MP4-18 отличалась высокой скоростью, но была крайне ненадёжной, из-за чего не принимала участия в гонках чемпионата 2003 года, хотя её пытались доработать в течение сезона. Вместо этого пилоты McLaren управляли улучшенной версией прошлогоднего болида McLaren MP4-17 (McLaren MP4-17D) на протяжении всего 2003 года, что не позволило им показывать более высокие результаты.

Интрига в чемпионате сохранялась до самого последнего этапа в Японии. Для победы на Судзуке Шумахеру достаточно было достаточно приехать в очковой зоне. Райкконен мог завоевать чемпионство в случае, если финиширует первым, а немец не наберёт ни одного очка. Дождь во время субботней квалификации помешал Михаэлю установить хорошее время круга и он стал только 14, Кими занял 8 место на старте, а Рубенс проехал быстрее всех и занял поул-позицию. В самом начале гонки Шумахер сломал антикрыло, столкнувшись с Такумой Сато, после чего отодвинулся в конец пелетона. Всё же к концу гонки он был восьмым, а Баррикелло сдержал Райкконена, не отдав тому первое место в гонке. Шумахер на новой машине стал чемпионом в шестой раз и в четвёртый раз подряд. Отрыв от Райкконена по итогам чемпионата 2003 года был минимальным — всего 2 очка.

Результаты в чемпионате мира Формулы-1

Примечания

Ссылки 

Шасси Ferrari Формулы-1